Drauhofen ist der Name folgender Orte:

 Drauhofen (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft von Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Drauhofen (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Drauhofen ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Drauhofen, Schloss bei Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten